Gold-Museum steht für:
 Goldmuseum Theuern, Thüringen
Museo del Oro, Bogota, Kolumbien
 New Taipei City Gold Museum, Taiwan